kolczak – rodzaj grzybów (Hydnum)
 kolczak (Echimys) – rodzaj gryzoni z rodziny kolczakowatych (Echimyidae)
 kolczak – gatunek rekina:
 kolczak czarny albo kolczak
 kolczak smukły
  kolczak – rodzaj pająków (Cheiracanthium)